Panchala är ett släkte av fjärilar. Panchala ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Panchala